Eagle Lake désigne :

 
 Eagle Lake ;
 Eagle Lake.

 Eagle Lake, ville située en Floride ;
 Eagle Lake, ville située dans le Maine ;
 Eagle Lake, ville située dans le Minnesota ;
 Eagle Lake, ville située dans le Texas ;
 Eagle Lake, ville située dans le Wisconsin.